Ранчо Корал де Пиједра има више значења:

 Ранчо Корал де Пиједра, Постес Негрос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Корал де Пиједра (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику